Comunità
 Comunità
 Comunità biologica (biocenosi)
 Comunità (ecologia)
 Comunità (rivista)
 Comunità montana
 Comunità virtuale
 Comunità gay
 Comunità scientifica
 Comunità europee